TGO, sigle composé des trois lettres T, G et O, peut faire référence à :
 Togo,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 Transaminase glutamique-oxaloacétique
 Tangentielle Ouest, le nom de projet de la ligne 13 Express du tramway d'Île-de-France
 Trace Gas Orbiter une mission spatiale vers la planète Mars lancée en 2016.
 Théorie générale des organisations 

Code